La nau Sarcophagus (sarcòfag en anglès), també coneguda com la nau dels morts, és una nau klingon de l'univers fictici de la sèrie Star Trek: Discovery.

Considerada sagrada pels klingon, era propietat del pare de T'Kuvma. A la seva mort, va ser abandonada i redescoberta anys després per T'Kuvma que la va recuperar com el seu quartel general.

L'any 2256 es va trobar amb la USS Shenzhou i va iniciar la batalla de les estrelles binàries, que donaria inici a la guerra de la Federació contra els klingon. Va ser danyada i abandonada en aquella batalla amb Voq i els seus seguidors, fins que sis mesos després Kol la van rescatar. Des de llavors Kol la va usar com la seva nau insígnia.

Característiques tècniques 
El casc de la nau està recobert de sarcòfags amb les restes dels més honorables guerrers klingons.

És la primera nau klingon coneguda que incorpora un dispositiu d'invisibilitat. Aquest dispositiu fa la nau invisible a tota mena de sensors de les naus de la federació, fent-la virtualment invisible.

La nau disposa de torpedes i canons làsers i te prou potència de foc com per destruir la superfície d'un planeta de classe M.

Referències 

Naus de Star Trek